Жан-Луи Обе́р:
 Обер, Жан-Луи (1731—1814) — французский поэт, баснописец, журналист и критик; сын скрипача Жака Обера.
  (род. 1955) — французский певец.